Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) — главное высшее учебное заведение Украины по подготовке кадров в различных видах спорта и повышения квалификации специалистов по физическому воспитанию.

Расположен в Киеве. Комплекс зданий университета расположен рядом со стадионом «Олимпийский».

Количество студентов — около 3000.

История 
Основан в 1930 году в Харькове, тогдашней столице УССР.

В Киев переехал в 1944 году.

В 1998 году университет получил статус национального.

Официальные названия, по году изменения
 
 1930 — Государственный институт физической культуры Украины
 1944 — Киевский государственный институт физической культуры
 1993 — Украинский государственный университет физического воспитания и спорта
 1997 — Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Ректорами университета были, по году назнаения:

 1930 — Павел Константин Миртович
 1931 — Остапенко Семён Васильевич
 1932 — Ледовский Алексей Григорович
 1936 — Бунчук Михаил Фёдорович
 1937 — Свободин Яков Михайлович
 1938 — Рутман Григорий Львович
 1943 — Романенко Степан Дмитриевич
 1945 — Шипуков Владимир Филиппович
 1946 — Вржесневский Иван Викторович
 1948 — Иванов Сергей Михайлович
 1950 — Кульчицкий Александр Петрович
 1952 — Шерстюк Николай Васильевич
 1956 — Теппер Николай Авксентиевич
 1959 — Лапутин Николай Петрович
 1972 — Парфёнов Владимир Александрович
 1980 — Гуменюк Николай Петрович
 1986 — Платонов Владимир Николаевич
 2012 — Имас Евгений Викторович

Известные преподаватели: :Категория:Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины

Структура 
 Факультеты:
 Тренерский факультет
 Факультет спорта и менеджмента
 Факультет здоровья, физического воспитания и туризма
 Факультет заочного обучения
 Центр повышения квалификации и последипломного образования
 Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Спорт в Киеве
Спорт в Харькове
Высшие учебные заведения Киева
Высшие учебные заведения Харькова
Высшие учебные заведения физической культуры и спорта Украины
Национальные высшие учебные заведения Украины
Университеты Украины
Университеты по алфавиту
Учебные заведения, основанные в 1930 году